Esta é uma lista de municípios da província de Granada, na comunidade autónoma da Andaluzia, Espanha.

Granada
 Lista